Televizní kanál může znamenat:

 Kanál (televize) – rozsah frekvencí používaných pro vysílání kompletního televizního signálu
 Televizní stanice – organizační jednotka televizní společnosti, vysílající posloupnost jednotlivých pořadů